Мисс Вселенная 1963 () — 12-й ежегодный конкурс красоты, проводился 20 июля 1963 в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 50 претенденток. Победительницей стала представительница Бразилии, 18-летняя Йеда Мария Варгас.

Результаты

Специальные награды

Судьи 

 Эдилсон Кид Варела
 Сезар Данова
 Киёси Хара

 Рассел Паттерсон
 Питер Селлерс
 Эрл Уилсон

Участницы

См. также 
 Мисс Мира 1963
 Мисс Интернешнл 1963

Ссылки 
 Судьи

1963
События 20 июля
Июль 1963 года
1963 год во Флориде
Майами-Бич